Schwann kan som auktorsförkortning betyda:

 Harold Schwann
 Theodor Schwann

Robotskapade auktorsförkortningar